Valentin Clastrier, né en 1947 à Nice, est un joueur de vielle à roue français.

Biographie 
Né d'un père artiste lyrique, et d'une mère kinésithérapeute, il a étudié durant deux ans à l'École Freinet, dans le sud de la France. Il apprend là-bas à vivre en société : . Pourtant, Valentin n'était pas toujours facile à vivre et se rappelle être resté un ou deux jours dans un figuier durant l'été, se nourrissant de figues et ne voulant pas en descendre. Sa sœur l'en a finalement convaincu. Au terme de ces deux ans, les parents de Valentin les font, lui et sa sœur, remonter sur Paris, car ils ont enfin trouvé un appartement. Valentin a alors dix ans.  

Il arrête rapidement l'école, et cherche du travail pour financer ses cours de musique (il apprend la trompette et la guitare). Il travaille notamment comme interne, dans un hôpital.
Il échappe au service militaire, et fait la manche en jouant des chansons humoristiques, qu'il compose. Un jour, il entend parler d'un casting que Jacques Brel réalise, et se présente. Il est sélectionné pour jouer, en tant que guitariste, dans L'Homme de la Mancha (1968-1969) 

Valentin Clastrier a également tourné de nombreuses années avec Ricet Barrier, et joué dans les mêmes cabarets que des chanteurs tels que Boby Lapointe. Il a confié en riant . 

Trompettiste, puis guitariste, il arrive à la vielle à roue vers 1970. C'est une révélation pour lui. De formation classique, il aborde l'instrument sans passer par le répertoire traditionnel. En 1987, le « vielleux pas comme les autres » est le premier à mettre sérieusement au point avec le luthier lozérien Denis Siorat, la vielle électroacoustique : ses  au lieu de 10, décuplent les possibilités initiales de l'instrument. Allant des influences asiatiques (La vielle à roue de l'imaginaire, 1982 Grand prix du disque) à des sons plus expérimentaux (Hérésie, 1992), Clastrier mêle surtout la pratique de la vielle au jazz. Aujourd'hui, il fait figure de référence grâce à ses innovations en technique de jeu.  

En perpétuelle recherche, il publie un livre dans lequel il propose un regard nouveau sur la vielle à roue, sa technique de clavier et de détaché. Cette « méthode non-méthodique » est le fruit de nombreuses années de recherches, durant lesquelles, influencé par la musique contemporaine (Olivier Messiaen...), Clastrier a pu découvrir et développer une nouvelle pratique de l'instrument. 

Il vit depuis plus de trente ans dans l'ancienne école où ont enseigné les parents d'Alain-Fournier. Il joue parfois en concert et donne des interviews. Il a eu tardivement deux filles.

Discographie

Sous le nom de Valentin Clastrier 
 La vielle à roue de l'imaginaire, 1982. 
 Les esprits de la nuit,avec les philarmonistes de Châteauroux et Migrations, 33 tours Auvidis AV 4735
 Les maitres de la vielle à roue, Valentin Clastrier, 1987.
 Hérésie, 1991.
 Nos amis les hommes 423, un titre avec Jean-Jacques Birgé et Bernard Vitet (Un drame musical instantané, Opération Blow-Up), 1992.
 Héloise, 1993 (avec l'ensemble de Michael Riessler).
 What a time, de M. Riessler, Cd Label Bleu LBLC 6537
 Le bûcher des silences, 1994.
 Tentations d'Abélard, 1995 (avec l'ensemble de Michael Riessler).
 Palude, 1995 (avec Michael Riessler & Carlo Rizzo).
 Vieille à roue au Pays des Cathares, CD Silex Auvidis Y225070
 Irvi, 2002 (avec l'ensemble de Denez Prigent).
 Opération Blow up avec "Un Drame Musical Instantané"
 Les petits endroits du corps, de G. Siracusa pour une chorégraphie
 Petit Ciel, composition et interprétation pour une chorégraphie
 Paysages cathares, composition et interprétation pour un court métrage
 participation à l'émission Mégamix , Arte 1994
 Me' Zalc'h Ennon ur Fulenn Aour, de Denez Prigent, CD 539254-2, Barclay
 Holl a-grevret, 2002 (live avec l'ensemble de Denez Prigent).
 Le Roman de Renart, 2004 (avec le raconteur Jean Rochefort).
 Les chants de Mandrin, 2010 (musique du film de Rabah Ameur-Zaïmeche).
 [nouvel album], 2013 (Innacor Records)

Sous le nom de Gérard d'Astrier, et de Valentin 
 Une vingtaine de 45 tours chez Philips : Rondes et chansons de France, avec Renée Caron et la Chorale des Petits Chanteurs d'Île-de-France
 Huit 45 tours, Ronde, collection bleue, Junior production (Sonopresse)
 Rôle de Bastien dans Bastien et Bastienne,  de Mozart (Phonogram)
 Trois microsillons, avec Ricet Barrier

Sous le nom de Gérard Clavel 
 L'Homme de la Mancha, avec Jacques Brel, Barclay (68-69 BA 274).

Distinctions 
Il est Chevalier des Arts et des Lettres depuis 1984.

Voir aussi

Bibliographie  
 La vielle & l'univers de l'infinie roue-archet, Modal, coll. "Études", 2006. (avec DVD explicatif)

Liens externes

Notes et références 

Vielleur
Naissance en 1947
Clastrier
Naissance à Nice